Тер-Петрося́н () — армянская фамилия.

Известные носители:
 Тер-Петросян, Акоп Петросович (род. 1971) — армянский футболист.
 Тер-Петросянц, Кегам Маркарович (1863 — ?) — городской голова Александрополя, депутат Государственной думы I созыва от Эриванской губернии.
 Тер-Петросян, Левон Акопович (род. 1945) — первый президент Республики Армения.
 Тер-Петросян, Симон Аршакович (Камо) (1882—1922) — большевик.

См. также